Чеченцы (самоназв. но́хчий) — северокавказский народ, проживающий на Северном Кавказе, основное население Чечни.
 Ахтаев, Увайс Мажидович (Вася Чечен) — баскетболист Алма-Атинского «Буревестника».

См. также 
 Чечен-Аул
 Чеченский государственный университет